Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Newcombe e Tony Roche erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Mark Edmondson e John Marks.

Teste di serie
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Syd Ball /  Allan Stone (primo turno)
 Colin Dibley /  Kim Warwick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1978